Seminar (lat. seminarium, ‚Pflanzschule‘), steht für:

 Seminar, Lernangebote der schulischen, universitären und außerschulischen Bildung
 Seminar (Bildungseinrichtung), historische Ausbildungseinrichtung für Lehrer und Geistliche
 Seminar, eine größtenteils veraltete Bezeichnung für Institut, Organisationseinheit unterhalb einer Hochschulfakultät
 Forschungsseminar, Präsentation neuer Forschungsresultate

Ausbildungseinrichtungen für Lehrkräfte:
 Lehrerseminar
 Lehrerinnenseminar
 Studienseminar

Ausbildungseinrichtungen für Geistliche:
 Katholisches Priesterseminar
 Predigerseminar
 Theologisches Seminar

Zeitschriften:
 Seminar – Lehrerbildung und Schule, pädagogische Zeitschrift
 Seminar: Annual Extraordinary Number of The Jurist, rechtswissenschaftliche Zeitschrift

Siehe auch:
 Altes Seminar